L'édition 2000 du tournoi de tennis de Lyon s'est déroulé du 6 au 12 novembre 2000.

Faits marquants 
 Arnaud Clément remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Patrick Rafter. Il emporte ainsi son premier titre ATP en simple.
 En double, Paul Haarhuis et Sandon Stolle s'imposent en finale face à Ivan Ljubičić et Jack Waite. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Lyon
 Saison 2000 de l'ATP

Liens externes 
 
 

ATP 2000
Tennis masculin en 2000
Tennis en France en 2000
Tennis en novembre 2000